«Моя Москва»:
 «Моя Москва», или «Дорогая моя столица», — песня времён Великой Отечественной войны, гимн Москвы.
 «Моя Москва» — депутатская группа в Московской городской думе VI и VII созывов.
 «Моя Москва» — сингл Лигалайз.
 «Моя Москва ()» — сингл DJ Smash при уч. Тимати & Fast Food.